

Astronomia 
 Gilmore – cratere meteoritico di Venere
 2537 Gilmore – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Gilmore – città della Contea di Crittenden, Arkansas
 Gilmore – CDP della Contea di Allegany, Maryland
 Gilmore – township della Contea di Benzie, Michigan
 Gilmore – township della Contea di Isabella, Michigan
 Gilmore – comunità non incorporata della Contea di Tuscarawas, Ohio

Persone 
 Alan C. Gilmore (...) – astronomo neozelandese
 Artis Gilmore (1949) – cestista statunitense
 Barney Gilmore (1869-1949) – attore e sceneggiatore statunitense
 Betty Gilmore (...) – scrittrice, cantante e poetessa statunitense
 Charles W. Gilmore (1874-1945) – paleontologo statunitense
 Don Gilmore – produttore discografico statunitense
 Eamon Gilmore (1955) – politico irlandese
 Fred Gilmore (1887-1969) – pugile statunitense
 George Gilmore (1968) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 James Stuart Gilmore III (1949) – politico statunitense
 Jared S. Gilmore (2000) – attore statunitense
 Jim Gilmore (1949) – avvocato e politico statunitense
 John Gilmore (1931-1995) – sassofonista statunitense
 Lowell Gilmore (1906-1960) – attore statunitense
 Matthew Gilmore (1972) – ex pistard belga
 Peter Gilmore (1931-2013) – attore cinematografico e televisivo britannico
 Rebecca Gilmore (1979) – tuffatrice australiana
 Rochelle Gilmore (1981) – ex ciclista su strada e pistard australiana
 Samuel Gilmore (1996) – calciatore nigeriano
 Stephon Gilmore (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Ted Gilmore (1967) – ex giocatore e allenatore di football americano statunitense
 Virginia Gilmore (1919-1986) – attrice cinematografica, teatrale e televisiva statunitense
 Walt Gilmore (1947) – cestista statunitense
 William Gilmore (1895-1969) – canottiere statunitense

Altro
 Lorelai Gilmore – protagonista della serie televisiva Una mamma per amica

Pagine correlate
Gilmour
Gillmore